Fairlady steht für: 
 Datsun Fairlady, Automodell der Marke Datsun, siehe Datsun Sports
 Nissan Fairlady, Automodell der Marke Nissan, siehe Datsun Z